Серге́й Ви́кторович Ла́рин (род. 30 октября 1982, Воскресенск, Московская область) — российский актёр театра и кино.

Биография 
Сергей Ларин родился 30 октября 1982 года в Воскресенске.

С 1989—1997 годы учился в лицее № 6, а затем 1997—1999 годы в средней общеобразовательной школе № 17 города Воскресенска.

После окончания средней школы поступает на факультет менеджмента и экономической политики в Московский государственный открытый университет (Коломенский институт МГОУ в Коломне и филиал в Воскресенске), но через три с половиной года, не видя себя в этой профессии, параллельно с обучением в университете, начинает учиться на полугодовых актёрских курсах в Москве, после окончания курсов и четырех лет обучения в МГОУ, уходит из него и уезжает в Москву, где поступает в экспериментальную актёрскую мастерскую Заслуженного артиста Российской Федерации Андрея Панина
. Изначально мастерская набиралась на факультете искусств МГУ имени М. В. Ломоносова, но после первого семестра была переведена во Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова.

В 2004 году, ещё будучи студентом второго курса, снялся в небольшой роли в своём первом телесериале — «Полный вперёд!», который был режиссёрским дебютом на телевидении у его мастера Андрея Панина. Затем во время выпуска из института снялся в фильмах «Внук космонавта» режиссёров Андрея Панина, Тамары Владимирцевой и «Королёв» режиссёра Юрия Кара в котором сыграл роль Юрия Победоносцева.

Среди дипломных работ Сергея главные роли в спектаклях — «Сганарель в стране Советов» сценическая редакция мастерской по пьесе Ж.-Б Мольера «Сганарель, или Мнимый рогоносец» (роль — Сганарель; режиссёр А. Н. Першин), «Елизавета Бам» по одноимённой пьесе Д. Хармса (роль — Елизавета Бам; режиссёр Е. Болдина), «Эротические перверсии в Чикаго» по пьесе Д.Мэмета «Sexual Perversity in Chicago» (роль — Бернард; режиссёр Е. Болдина).

В 2006 году после окончания института кинематографии до 2009 года сотрудничал с Польским театром в Москве под руководством Е. Лавренчука и Международным театральным центром при театре Р. Виктюка, где играл роль Бенволио в спектакле «Romeo & Juliet» по пьесе У. Шекспира в постановке Е. Болдиной-Мазох. Премьерный спектакль состоялся: 24 декабря 2007 года на сцене театра Романа Виктюка. Последний спектакль был сыгран: 2 июня 2009 года на сцене Московского театра имени Владимира Маяковского.

В 2007 году Сергей вновь получил приглашение от режиссёра Юрия Кара в его детективный фильм «Репортёры» на одну из ключевых ролей журналиста Кирилла Маркова. В том же году он принял участие в популярном телесериале «Солдаты 13», где сыграл менеджера Лёву.

В 2008 году с участием Ларина на экраны вышли 8 кинематографических и телевизионных работ, среди которых такие роли, как помощник прокурора Валентин Смирнов в криминальной драме «Когда не хватает любви» режиссёра Андрея Морозова, комсомолец в музыкальном фильме «Стиляги» режиссёра Валерия Тодоровского, Виктор Семёнов в сериале «Райские яблочки» режиссёра Валерия Девятилова, финский диверсант, командир отряда Микка в телевизионном фильме «Десантный Батя» режиссёра Олега Штрома.

Позднее Сергей принимал участие в ряде таких телепроектов, как «Жестокий бизнес» (Родионов, водитель Николая Васильевича), «Танго с ангелом» (папарацци Антон), «Дикий» (санитар Вова), «След» (Матвей Кондрашин), «Отблески» (Костя Гусев).

В 2010 году Сергей Ларин сыграл одну из главных ролей в комедийном телесериале «Игрушки», в котором создал яркий образ нелепого, безнадёжно влюблённого Гены Ивашкина. Помимо этого он появился на экране в роли курсанта Кудри в военном фильме Никиты Михалкова «Утомлённые солнцем 2: Предстояние», а также в документальном фильме с игровыми реконструкциями «Тайны века. Две войны Ивана Кожедуба» в роли Ивана Кожедуба.

В 2011 году после того, как на экраны вышли популярные телесериалы «Пятницкий» в котором актёр исполнил роль Сергея сводного брата участкового Фомина и «Утомлённые солнцем 2» (телеверсия, 13 серий), Сергей Ларин сыграл главную роль американского летчика, лейтенанта по имени Арнольд Киршбладт в фильме «Неистовый, яростный, бешеный…», который был снят по сценарию Рустама Ибрагимбекова режиссёром Михаилом Мамедовым.

В январе 2012 года Сергей Ларин принял участие в биографическом документальном фильме с игровыми реконструкциями о версиях гибели Сергея Есенина «Здравствуй ты, моя чёрная гибель…», где сыграл роль Сергея Есенина.

3 сентября 2012 года на телеэкранах состоялась премьера фильма приуроченного к 40-летию легендарной суперсерии игр СССР — Канада «Хоккейные игры» в котором Ларин исполнил одну из главных ролей Всеволода Боброва в молодости.

За период с 2013—2014 годы снялся в ряде телесериалов, среди которых «До смерти красива» роль Борис Юшков, «Лесник» роль телеоператор Николай Азаров и «Склифосовский» роль Слава Приходько, пациент с диагнозом Урбаха — Вите, полным отсутствием страха.

В 2015 году сотрудничал с компанией «Театральный марафон», где играл в спектакле «Изобретение Вальса» по пьесе Владимира Набокова пять ролей — Полковник — в составе с актёром Павлом Майковым; первый чиновник; генерал Бруг; учитель спорта Горб; старая блондинка-поэтесса, режиссёр Павел Майков. Премьерные спектакли состоялись: 6 октября 2015 на сцене Театриума на Серпуховке и 7 октября 2015 на сцене Российского академического молодёжного театра (РАМТ).

В апреле 2016 года ввелся в спектакль «Привычка жениться» по пьесе Жан-Жак Брикер «Большая зебра», роль — Плиссон, страховой агент, который был сыгран в период гастролей на сцене Челябинского государственного академического театра драмы имени Наума Орлова вместе с артистами
Ларисой Гузеевой, Натальей Громушкиной, Жаном Даниэлем и Юлией Куварзиной.

В этом же году снялся в популярном комедийном телесериале «Отель Элеон» и в продолжении исторического телесериала «Екатерина», под названием Екатерина. Взлёт, в котором сыграл Николая Ивановича Салтыкова, режиссёр Дмитрий Иосифов. Премьера второго 12-серийного сезона состоялась 27 февраля 2017 года на канале «Россия-1».

5 декабря 2016 года в Правительстве Москвы Сергей Ларин выступил в актёрских сценах-зарисовках о военном периоде в концерте, который был посвящен 75-й годовщине битвы под Москвой. Ведущим концерта был легендарный советский и российский теле- и радиоведущий, диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР, народный артист СССР Игорь Кириллов. Главными гостями стали ветераны Великой Отечественной войны.

С 2017—2018 годы сыграл бизнесмена, совладельца строительной компании Вадима Судьева в детективном телесериале «Свидетели» на канале НТВ, снялся в мистическом телесериале «Слепая» и в военной картине режиссёра Солбона Лыгденова «321-я Сибирская» фильм первый «Братья», фильм второй «Красные небеса», съемки которой проходили летом 2018-го в городе Свирск, Иркутской области. Так же в 2018 году принял участие в съёмках шоу «Главная роль» на Первом канале (сцены из легендарных советских фильмов), где в четвёртом выпуске программы исполнил роль Ивана Сергеевича из фильма «Гостья из будущего» в паре с Аскольдом Запашным, который сыграл робота Вертера, режиссёр Оксана Карас. Эфир четвёртого выпуска прошёл 24 февраля 2019, премьера телешоу состоялась с 3 февраля 2019 года. В каждом из выпусков программы были показаны сцены из советских фильмов, которые были посвящены темам: фильмы о любви, детективы, детское кино, где двенадцать участников программы — известные люди, профессионалы в своём деле (телеведущие, музыканты, спортсмены, певцы), но далёкие от кинематографа, вместе с профессиональными актёрами перевоплощались в героев советских фильмов.

2 августа 2021 года в Центральном доме кино состоялась премьера фильма «С неба и в бой» режиссёра Олега Штрома, где Сергею была отведена роль Микки, финского диверсанта, командира отряда, которая была сыграна в 2008 году в телефильме Олега Штрома «Десантный Батя» («Батя»), а к 2021 году на основе материала телефильма был сделан фильм «С неба и в бой». Фильм охватывает период от сороковых до семидесятых годов двадцатого века.

В сентябре 2021 года Сергей Ларин снялся в продолжении телесериала «Берёзовая роща» в котором сыграл одну из ключевых ролей криминалиста и судмедэксперта Дмитрия Евсеева, сериал был снят по сценарию Аркадия Высоцкого режиссёром Кирой Ангелиной. Премьера первых четырёх серий состоялась 5 декабря 2021 года на канале «ТВ Центр». Премьера продолжения сериала с участием Сергея, ещё четырёх серий, состоялась 7 мая 2022 года на канале «ТВ Центр».

30 сентября 2021 года Сергей Ларин принял участие в документальном фильме о своем учителе Андрее Панине «Андрей Панин. Бой с тенью», премьера которого состоялась накануне 60-летия Андрея Панина 26 мая 2022 года на канале «ТВ Центр».

В январе 2022 года Сергей снялся в документальном фильме с реконструкциями «Леонид Быков. Побег из ада», где сыграл Леонида Быкова. Фильм о жизни, творчестве и трагической гибели Леонида Быкова вышел в эфир 1 февраля 2022 года на канале «ТВ Центр».

В мае 2022 года снялся в продолжении телесериала «Кулагины» режиссёра Мурада Алиева, в котором сыграл роль Всеволода Корчного, премьера второго сезона запланирована в 2023 году на канале «Россия-1».

В декабре 2022 года снялся в документально-игровом фильме «Финт Боброва», где сыграл роль Владимира Боброва, старшего родного брата Всеволода Боброва. Фильм посвящён 100-летнему юбилею Всеволода Боброва в котором будут показаны все этапы жизни Всеволода Боброва с детских лет и до его ухода из жизни, премьера фильма запланирована на лето 2023 года.

Личная жизнь 
Сергей Ларин — отец двоих сыновей: Александр (родился 16 ноября 2012 года), Андрей (родился 17 июня 2014 года).

Отец — Виктор Николаевич Ларин (род. 28.01.1960)

Мать — Галина Борисовна Ларина (род. 30.03.1961)

Сестра — Ольга Викторовна Ларина (род. 17.04.1990).

Театральные работы

Дипломные и курсовые спектакли 
 2005 — «Очень простая история» М. Ладо. Режиссёр: Ростислав Бершауэр — Петух / курсовой спектакль мастерской Андрея Панина, совместно с театром-студией «Гротеск»
 2006 — «Фантазмы доктора Чехова», сочинение по мотивам водевиля «Предложение» А. П. Чехова. Режиссёры: Денис Манохин, Андрей Першин — Чубуков / курсовой спектакль
 2006 — «Сганарель в стране Советов» по пьесе Ж.-Б Мольера «Сганарель, или Мнимый рогоносец». Режиссёр: Андрей Першин — Сганарель / дипломный спектакль
 2006 — «Елизавета Бам» Д. Хармс. Режиссёр: Елена Болдина — Елизавета Бам / дипломный спектакль
 2006 — «Эротические перверсии в Чикаго» Д. Мэмет. Режиссёр: Елена Болдина — Бернард / дипломный спектакль

Польский театр в Москве Е. Лавренчука и Международный театральный центр при театре Р. Виктюка 
 2007-2009 — «Romeo & Juliet» У. Шекспир. Режиссёр: Елена Болдина — Бенволио

Автономная некоммерческая организация «Театральный марафон» 
 2015 — «Изобретение Вальса» В. Набоков. Режиссёр: Павел Майков — Полковник; первый чиновник; генерал Бруг; учитель спорта Горб; старая блондинка-поэтесса

Театральное агентство «Актёр» 
 2016 — «Привычка жениться» по пьесе Жан-Жак Брикер «Большая зебра». Режиссёр: Жан Хангулов — Плиссон, страховой агент (ввод в спектакль к 18 апреля 2016 в период гастролей в Челябинске на сцене Челябинского государственного академического театра драмы имени Наума Орлова)

Концертный зал Правительства Москвы 
 2016, 5 декабря — «Концерт к 75-й годовщине Битвы под Москвой». Режиссёр: Сергей Кузьмин — Красноармеец, солдат, водитель в актерских сценах-зарисовках о военном периоде

Фильмография

Роли в кино 
 2004 — Полный вперед! — молодой человек в ресторане
 2005 — Сага древних булгар. Сага о любви дочери Чингисхана — Алтын-Бек
 2006 — Внук космонавта — парень с мобильным
 2007 — Королёв — Юрий Победоносцев
 2007 — Кто в доме хозяин? — зазывала в парке аттракционов, серия «Любимый друг», 2007 год
 2007 — Репортёры — Кирилл Марков, журналист, старший сын Вадима Маркова
 2007 — Солдаты 13 — Лёва, менеджер
 2007-2008 — Кулагин и Партнеры — Максим Бутенко, тренер в фитнес клубе, серия «Аспирин», 2007 г. / Иван Качаев, старший брат, серия «Брат за брата», 2008 г.
 2008 — Когда не хватает любви — Валентин Смирнов, помощник прокурора
 2008 — Райские яблочки — Виктор Семёнов
 2008 — Стиляги — комсомолец Слава
 2008 — Час Волкова 2 — Лёва, серия «Мир есть любовь»
 2008 — Десантный Батя — Микка, финский диверсант, командир отряда
 2008 — Жестокий бизнес — Родионов, водитель Николая Васильевича
 2008 — Я вернусь — Градов, бригадир
 - — Обручальное кольцо — Коля из города Луза, бывший одноклассник и друг Насти Лапиной, с 50-60 серии
 - — След — Матвей Кондрашин, серия «Нож за пазухой», 2009 г. / Вячеслав Ивлин, серия «Роковая охота», 2017 г. / Леонид Волков, продюсер, серия «Нет новостей о Кристине», 2018 г. / Илья Косицын, директор фермерских хозяйств, серия «Длинный новогодний рубль» 2018 г.
 2009 — Невеста любой ценой — друг Карины
 2009 — Дикий — Вова, санитар, напарник Байрака и Телеша, серия «Око за око»
 2009 — Танго с ангелом — Антон, папарацци
 2009 — Отблески — Костя Гусев, серия «Жребий на убийство»
 2009 — 4 дня + 1 (не был завершён) — Сергей Кириенко
 2010 — Мент в законе 2 — стритрейсер Соловьёв, фильм 2 «Не жди меня, мама, хорошего сына»
 2010 — Игрушки — Геннадий Ивашкин, руководитель конструкторского отдела компании «Мир весёлых детей», главная роль
 2010 — Утомлённые солнцем 2: Предстояние — курсант Кудря
 2010 — Тайны века. Две войны Ивана Кожедуба — Иван Кожедуб, главная роль
 2010 — Три минуты мгновения… / 3 minutes of an instant… (короткометражный) — Он, главная роль
 2011 — Окно (короткометражный)
 2011 — Пятницкий — Сергей, сводный брат участкового Фомина, серия «Участь Фомина»
 2011 — Утомлённые солнцем 2 (телеверсия, 13 серий) — курсант Кудря
 2011 — Неистовый, яростный, бешеный… — Арнольд Киршбладт, американский лётчик, лейтенант, главная роль
 2011 — Здравствуй ты, моя чёрная гибель… — Сергей Есенин, главная роль
 2012 — Хоккейные игры — Всеволод Бобров в молодости, главная роль
 2013 — До смерти красива — Борис Юшков
 2013 — Проверка на любовь — Дмитрий, юрист, коллега Петра в юридической компании
 2013 — Человеческий фактор — Леонид, однокурсник Ани
 2014 — Турецкий транзит — Павел Звонарёв в молодости
 2014 — Сватьи — менеджер по кадрам в компании по производству боевой робототехники
 2014 — Лесник — Николай Азаров, телеоператор, фильм «Камень», 3 сезон
 - — Склифосовский — Слава Приходько, пациент с диагнозом болезни Урбаха — Вите, полным отсутствием страха, 4 сезон
 2015 — Переезд — Коля, бармен
 2015 — Свадебная открытка (короткометражный) — Данила
 2016 — Отель Элеон — гость бутик-отеля Eleon, помощник бандитов, 1 сезон
 2016 — Екатерина. Взлёт — Николай Салтыков
 2017 — Свидетели — Вадим Судьев, бизнесмен, совладелец строительной компании, серия «Мажоры», 2 сезон
 2018 — Слепая — Владимир, успешный бизнесмен, вернувшийся из Германии в Россию, главная роль в серии «Лишний вес»
 2018 — 321-я Сибирская фильм первый «Братья» — немецкий солдат
 2018 — 321-я Сибирская фильм второй «Красные небеса» — лейтенант, немец
 2021 — С неба и в бой — Микка, финский диверсант, командир отряда
 2022 — Берёзовая роща — Дмитрий Евсеев, криминалист, судмедэксперт, 2 сезон
 2022 — Леонид Быков. Побег из ада — Леонид Быков
 2023 — Кулагины — Всеволод Корчной, помощник профессора Шелеста в Академии наук, фильм «Смерть на похоронах», 2 сезон
 2023 — Финт Боброва — Владимир Бобров, старший родной брат Всеволода Боброва

Участие в телевизионных проектах 
 2019 — «Главная роль» шоу Первого канала, где в четвёртом выпуске проекта Сергей исполнил роль Ивана Сергеевича из фильма «Гостья из будущего» (в фильме играл Борис Щербаков) в паре с Аскольдом Запашным, который сыграл робота Вертера (в фильме играл Евгений Герасимов). Режиссёр выпуска: Оксана Карас. В каждом из выпусков программы были показаны сцены из легендарных советских фильмов, которые были посвящены темам: фильмы о любви, детективы, детское кино, где двенадцать участников программы — известные люди, профессионалы в своём деле (телеведущие, музыканты, спортсмены, певцы), но далёкие от кинематографа, вместе с профессиональными актёрами перевоплощались в героев советских фильмов. Премьера телешоу состоялась 3 февраля 2019 года, эфир четвёртого выпуска прошёл 24 февраля 2019 на Первом канале.

Участие в документальных фильмах 
 2006 — Фильм о фильме «Королёв»
 2010 — «Игрушки. За кадром»: Фильм о фильме, о съёмках сериала
 2010 — Фильм о фильме «Утомлённые солнцем: Предстояние»
 2022 — «Андрей Панин. Бой с тенью» документальный фильм телеканала «ТВ Центр», эфир 26 мая 2022

Интересные факты 
1. Среди ролей Сергея Ларина есть пять исторических персонажей:
 Николай Салтыков, генерал-поручик, родственник Дарьи Салтыковой «Салтычихи» в телесериале «Екатерина. Взлёт» реж. Дмитрий Иосифов, 2016 г.
 Всеволод Бобров в молодости в телефильме «Хоккейные игры» реж. Ксения Кондрашина, 2012 г. (приурочен к 40-летию легендарной суперсерии игр СССР — Канада 1972 года).
 Сергей Есенин в документальном фильме с игровыми реконструкциями «Здравствуй ты, моя чёрная гибель…» реж. Владислава Волкова, 2011 г. (в фильме рассматриваются версии гибели Сергея Есенина).
 Иван Кожедуб в документальном фильме с игровыми реконструкциями «Тайны века. Две войны Ивана Кожедуба» реж. Ирина Морозова, 2010 г. (посвящён 90-летию Ивана Кожедуба).
 Юрий Победоносцев в фильме «Королёв» реж. Юрий Кара, 2007 г. (посвящён 100-летию Сергея Королёва).

2. В 2007 году в телефильме «Репортёры» исполнил роль Кирилла Маркова, старшего сына Вадима Маркова, которого сыграл Борис Щербаков, в 2014 году в сериале «Турецкий транзит» в шестой серии появился в эпизодической роли Павла Звонарева в молодости, которого в зрелом возрасте сыграл Борис Щербаков, в 2019 году в шоу «Главная роль» на Первом канале исполнил роль Ивана Сергеевича из фильма «Гостья из будущего», которого в самом фильме 1985 года играл Борис Щербаков.

3. В 2012 году исполнил роль Всеволода Боброва в молодости в телефильме «Хоккейные игры», который был приурочен к 40-летию легендарной суперсерии игр СССР — Канада 1972 года, а спустя 10 лет в 2022 году исполнил роль Владимира Боброва, старшего родного брата Всеволода Боброва в документально-игровом фильме «Финт Боброва», который посвящён 100-летнему юбилею Всеволода Боброва.

Примечания

Ссылки 
 сайт актёра: Биография, фильмография, спектакли, фото, видео, социальные сети.
 Фильмография, факты и сайты Сергея Ларина на сайте Кинориум.com.
 Сергей Ларин в энциклопедии кино RuData.ru.
 Сергей Ларин: Досье // Сайте Rusakters.ru: Российские и советские актёры.
 Биография, фильмография и фото Сергея Ларина на сайте RUSactors.ru: Актёры советского и российского кино.
 Биография, фото и фильмография Сергея Ларина на сайте «ВокругТВ».
 Биография, фото и фильмография Сергея Ларина на сайте «Стартфильм».
 Афиша и программа фильмов и сериалов с Сергеем Лариным на сайте kino.mail.ru.
 Сергей Ларин на сайте Kinomania.ru.
 Сергей Ларин на сайте RusKino.ru.

Видео / интервью 
 Сергей Ларин об участии в фильме «321-я Сибирская». В рамках кинофестиваля KONIK FILM FESTIVAL 2020, 22.08.2020
 Сергей Ларин: «Всему своё время, главное идти вперёд, развиваться и быть каждый день готовым к любым ролям» Интервью от 07.10.2018
 Актёр Сергей Ларин и философ Вячеслав Рузов: О смехе, 15 февраля 2016
 Сергей Ларин в студии БАЛАНС-ТВ: «Снимаю образ, как одежду», 04.12.2015
 Сергей Ларин в авторской программе Сергея Дворянова «Диалог цивилизаций», 20.08.2014
 Сергей Ларин о своём учителе Андрее Панине, март 2013
 Сергей Ларин в актёрской мастерской Андрея Панина 2005—2006 годы
 Мастерская Андрея Панина: информация, видео о мастерской на портале YouTube
 Мастерская Андрея Панина: видео мастерской в социальной сети «ВКонтакте»
 Мастерская Андрея Панина: фотографии мастерской в социальной сети «ВКонтакте»
 Сергей Ларин: «В один прекрасный момент может возникнуть Тарантино, а ты можешь быть просто к нему не готов» Архив интервью из кинопортала FILMstreet.ru, 10.02.2013
 СЕРГІЙ ЛАРІН: «В ОДИН ПРЕКРАСНИЙ МОМЕНТ МОЖЕ З’ЯВИТИСЯ ТАРАНТІНО, А ТИ МОЖЕШ БУТИ ПРОСТО ДО НЬОГО НЕ ГОТОВИЙ» Интервью на кинопортале Films.com.ua (ранее назывался FILMstreet.ru), 10.02.2013
 Все интервью и статьи с Сергеем Лариным в официальном сообществе актёра в социальной сети «ВКонтакте»
 Интервью и статьи с Сергеем Лариным в фотографическом формате
 Видеоальбомы: все фильмы, сериалы, спектакли, стихи, интервью с участием Сергея Ларина в официальном сообществе актёра в социальной сети «ВКонтакте»
 Видеоальбомы: все фильмы, сериалы, спектакли, стихи, интервью с участием Сергея Ларина на официальном видеоканале актёра на портале YouTube

В социальных сетях 
 
 
 Официальное сообщество Сергея Ларина со всеми ролями, фото-, видео- и аудиоматериалами в социальной сети «ВКонтакте»
 Официальное сообщество Сергея Ларина с фото- и видеоматериалами в социальной сети Facebook

Выпускники ВГИКа